Ilboudo ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Francis Gustave Ilboudo (* Ouagadougou), Diplomat der Republik Burkina Faso
 Michel Ilboudo, burkinischer Fußballfunktionär
 Patrick Ilboudo (1951–1994), burkinischer Schriftsteller
 Stella Ilboudo (* 1993), burkinische Fußballspielerin
 Sylvain Ilboudo, burkinischer Straßenradrennfahrer